Gaspard ist ein männlicher Vorname, selten auch Familienname. Er ist die französische Form des Namens Kaspar.

Namensträger

Vorname 
 Gaspard Abeille (1648–1718), französischer Geistlicher, Schriftsteller und Dramatiker
 François Gaspard Adam (1710–1761), französischer Bildhauer des Rokoko
 Gaspard André (1840–1896), französischer Architekt
 Gaspard Laurent Bayle (1774–1816), französischer Arzt
 Gaspard de Besse (eigentlich Gaspard Bouis; 1757–1781), Anführer einer Bande von Wegelagerern und Straßenräubern
 Gaspard de Chabrol (Gilbert Joseph Gaspard de Chabrol de Volvic; 1773–1843), französischer Verwaltungsbeamter
 Pierre-Gaspard Chaumette (1763–1794), Politiker während der Französischen Revolution
 Gaspard I. de Coligny, seigneur de Châtillon (* 1465/70; † 1522), Marschall von Frankreich
 Gaspard II. de Coligny (1519–1572), französischer Adeliger, Admiral und Hugenottenführer
 Gaspard III. de Coligny (1584–1646), seit 1622 Marschall von Frankreich
 Gaspard IV. de Coligny (1620–1649), seit 1648 Herzog von Coligny
 Gaspard Gustave de Coriolis (1792–1843), französischer Mathematiker und Physiker
 Gaspard Corrette (* um 1671; † vor 1733), französischer Komponist und Organist
 Jean-Gaspard Deburau (eigentlich Jan Kašpar Dvořák; 1796–1846), böhmisch-französischer Pantomime
 Gaspard Fauteux (1898–1963), kanadischer Politiker
 Gaspard Fritz (1716–1783), Schweizer Violinist und Komponist
 Gaspard Gourgaud (1783–1852), französischer General
 Gaspard Gsell (eigentlich Kaspar Gsell; 1814–1904), Glasmaler
 Gaspar Hovic (* um 1550; † 1627), flämischer Maler
 Gaspard Koenig (* 1982), französischer Essayist und Philosoph
 Gaspard Mermillod (1824–1892), Bischof von Lausanne und Genf und Kardinal der Römisch-katholischen Kirche
 Gaspard Monge (1746–1818), französischer Mathematiker, Physiker und Chemiker
 Gaspard Nemius (1587–1667), römisch-katholischer Theologe, Bischof und Hochschullehrer
 Gaspard Poussin (1615–1675; eigentlich Gaspard Dughet); italienischer Landschaftsmaler
 Gaspard de Prony (1755–1839), französischer angewandter Mathematiker, Hydrauliker und Wasserbauingenieur
 Gaspard de Schomberg (1540–1599), französischer Offizier, siehe Caspar von Schönberg (Offizier)
 Gaspard Ulliel (1984–2022), französischer Schauspieler

Familienname 
 Patrick Gaspard (* 1967), US-amerikanischer Diplomat, Präsident der Open Society Foundation
 Pierre Gaspard (1834–1915), französischer Alpinist und Bergführer
 Pierre Gaspard-Huit (1917–2017), französischer Film- und Fernsehregisseur

Siehe auch 
 Kaspar
 Gaspar (Begriffsklärung)

Männlicher Vorname